Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Szozda – polski inżynier, polityk
 Andrzej Szozda – polski artysta fotografik
 Stanisław Szozda – polski kolarz szosowy, olimpijczyk
 Tadeusz Szozda – polski działacz opozycyjny
 Krzysztof Szozda – polski architekt, artysta.